Noda de Caju é uma banda brasileira de forró eletrônico, formada em Arcover‏de, Pernambuco em 1996 e fundada pelo empresário Moisés Limeira e atualmente por Thales Guerra, sendo uma das bandas pioneiras do gênero. Seus atuais vocalistas são: Valéria Cavalcanti e Leo Maia.

Biografia 
A banda foi criada em 1996 em Arcoverde pelo empresário Moisés Limeira. O grupo começou a ganhar projeção através do seu primeiro álbum de estreia intitulado "Amor a primeira vista", expandindo os seus sucessos para as mais diversas regiões. Em 1997, ganhou projeção nacional com o seu segundo álbum "Meu Vício", que ultrapassou a expressiva marca de 300 mil cópias vendidas.

A banda também acumula outros grandes sucessos como "Lindos Momentos", "Tanto Amor", "Só Quero Você", "Pétalas Neon", "Meu Mundo Sem Você", "A Rainha e o Rei", "Eu Juro" entre outras.

O grupo já vendeu mais de oito milhões de discos, sendo uma das bandas de grandes referências do movimento “Forró das Antigas”. A mesma acumula mais de 25 álbuns gravados, tendo uma trajetória de mais de 25 anos.

Em 2022, o grupo gravou um DVD de comemoração dos seus 25 anos de história.

Discografia
 1996 - Amor à Primeira Vista (Volume 01)
 1997 - Meu Vício (Volume 02)
 1998 - Eu Sou Louco Por Você (Volume 03)
 1999 - Ao vivo 1 (Volume 04)
 2000 - Diz Que Me Ama (Volume 05)
 2001 - Ao Vivo 2 (Volume 06)
 2002 - Pétalas Neon (Volume 07)
 2002 - Acústico (Volume 08)
 2003 - A Rainha e o Rei (Volume 09)
 2004 - Ao vivo em Fortaleza (Volume 10)
 2005 - Capa de Revista (Volume 11)
 2006 - Áudio do DVD 01 (Volume 12)
 2006 - Eu Me Rendo (Volume 13)
 2007 - Ao vivo e Diferente (Volume 14)
 2008 - Nossa História de Amor (Volume 15)
 2009 - Ao vivo em Teresina (Volume 16)
 2010 - Essência (Volume 17)
 2011 - Ao vivo em Petrolina (Volume 18)
 2014 - Escrito nas Estrelas (Volume 19)
 2016 - Destino (Volume 20)
 2017 - Boteco do Noda (Volume 21)

Edições Especiais 
 2008 - Raridades
 2009 - DVD 02 - Ao vivo Fortaleza
 2013 - DVD 04 - Ao vivo em Arco Verde

Singles 
 2018 - Nem Figa, Nem Reza
 2018 - Coração de Origami

Ligações externas